

Lieux
 Compans est une commune française, située dans le département de Seine-et-Marne et la région Île-de-France
 Compans-Caffarelli est un quartier de la ville de Toulouse
 Compans-Caffarelli est le nom d'une station du métro de Toulouse

Personnalités
 Jean Dominique Compans, né le  à Salies-du-Salat, mort à Blagnac le  est un général de division du Premier Empire